Il doppio maschile del Lipton International Players Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brad Gilbert e Vince Van Patten erano i detentori del titolo, ma solo Gilbert ha partecipato in coppia con Kevin Curren.

Curren e Gilbert hanno perso nei quarti di finale contro Andrés Gómez e Slobodan Živojinović.

Paul Annacone e Christo van Rensburg hanno battuto in finale 6–2, 6–4, 6–4 Ken Flach e Robert Seguso.

Teste di serie

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (semifinali)
 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinali)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (terzo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni)
 Gary Donnelly /  Mike Leach (terzo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)

 Kevin Curren /  Brad Gilbert (quarti di finale) 
 Christo Steyn /  Danie Visser (terzo turno) 
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (terzo turno) 
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale) 
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
 Mike De Palmer /  Jakob Hlasek (secondo turno) 
 John McEnroe /  Matt Mitchell (primo turno) 
 Gary Muller /  Robert Van't Hof (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton International Players Championships 1987